

Cinema 
 The Strange Woman – film del 1918 diretto da Edward J. Le Saint
 Venere peccatrice (The Strange Woman) – film del 1946 diretto da Edgar G. Ulmer

Letteratura 
 La Venere peccatrice (The Strange Woman) – romanzo di Ben Ames Williams del 1941